Het oog van een valk, zie Caracara's en valken
 Valkenoog, een mineraal.
 Verkeerde uitspraak en/of spelling van het dorp Valkkoog in de gemeente Harenkarspel, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.